Смолины — название нескольких населённых пунктов:
 Смолины — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Смолины — упразднённая в сентябре 2012 года деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Смолины — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.